Коакалко де Бериозабал има више значења:

 Коакалко де Бериозабал, насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Коакалко де Бериозабал (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику